Брестов може бити:

 Брестов (Хумење), насељено мјесто у округу Хумење, Прешовски крај, Словачка Република
 Брестов (Прешов), насељено мјесто у округу Прешов, Прешовски крај, Словачка Република